Restaurant Hiller bezeichnet

* Restaurant Hiller (Berlin), ehemalige berühmte Speisewirtschaft in Berlin, Unter den Linden
 Restaurant Hiller (Hannover), 1955 gegründetes zunächst vegetarisches, heute veganes Restaurant in Hannover